

Муніципалітети 
 Плезанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Плезанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Плезанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Плезанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер.

Інше 
 Плезанс () — колишня назва міжнародного аеропорту Маврикію імені сера Сівусагура Рамгулама ().